Флаг Ле́нинского муниципального района Волгоградской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 1 июля 2005 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 2035.

Описание 
«Флаг Ленинского района представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее смещённую к древку композицию герба, выполненную зелёным, голубым, жёлтым, оранжевым, белым и серым цветами».

Обоснование символики 
Флаг Ленинского района разработан на основе герба, который языком символов и аллегорий отражает уникальное природно-географическое расположение района. Район объединяет в своих пределах две природные зоны — степную и Волго-Ахтубинскую пойму. Граница природных зон показана делением полотнища на две части: голубую — отражающую важное значение водных ресурсов в жизни района и зелёную — показывающую степные просторы. Изображение рыбы также подчёркивает важность водных ресурсов.

Символика ветвей тутовника в геральдике многозначна: 
— ветви показывают, что через территорию района проходило множество торговых путей, в том числе и Великий шёлковый путь; 
— в XVIII столетии здесь был построен шёлковый завод и местное население занималось выращиванием тутовых деревьев; 
— на флаге тутовник также символизирует лучшие качества жителей района: трудолюбие, терпение, заботливость.

Жёлтый цвет (золото) ветвей усиливает символику герба, показывая развитость земледелия и садоводства. В геральдике золото (жёлтый) — символ урожая, богатства, стабильности, уважения.

Белый цвет (серебро) — символ совершенства, чистоты, мира и взаимопонимания.

Голубой цвет (лазурь) — символ чести, благородства, истины и добродетели.

Зелёный цвет — символ природы, здоровья, жизненного роста.

См. также

Примечания